Fidel steht für:
 Fidel (auch Fiedel), Oberbegriff für zahlreiche mit dem Bogen gestrichene Lauteninstrumente
 Fidel (Film), US-amerikanischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2002 des Regisseurs David Attwood
 Fidel (Vorname), männlicher Vorname
 Fidel Castro, kubanischer Revolutionär und Staatschef

fidel (Betonung auf der zweiten Silbe) steht für:
 „von unbeschwerter Fröhlichkeit, Lustigkeit; vergnügt“ wie in Ein fideles Haus

Fidel oder Fiedel ist der Familienname folgender Personen:
 Brad Fiedel (* 1951), US-amerikanischer Filmkomponist
 Eduard G. Fidel (1919–2005), deutscher Schmuck-Fabrikant
 Julia Fidel, deutsche Filmschaffende
 László Fidel (* 1965), ungarischer Kanute
 Manuela Fiedel (* 1973), deutsche Handballspielerin

Siehe auch:
 Allweil fidel
 Berg Fidel